Currais Novos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Currais Novos (ort), Rio Grande do Norte, 
 Currais Novos (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar